Lazare Carnot  (1753-1823), polític i matemàtic francès;
  Nicolas Léonard Sadi Carnot  (1796-1832), físic iniciador de la teoria de la termodinàmica;
  Lazare Hippolyte Carnot  (1801-1888), polític de França;
  Marie François Sadi Carnot  (1837-1894), president de la Tercera República de França de 1887 a 1894;
  Cicle de Carnot ;
  Màquina de Carnot .
  Carnots : vegetacions adenoides.